Le Vel'Nature est un service de prêt de vélo.

Histoire 
Il est mis en place en 2007, dans la ville du Mans à l'initiative de Madiop DIOP, ancien Directeur du Centre Social des Quartiers Sud et de l'Union Mancelle des Centres Sociaux. Il vise notamment à la complémentarité ville-nature-insertion. L'idée du créateur de Velnature (et aussi de la Machinerie au Mans) est de s'appuyer sur l'attrait pour le public pour  l'Arche de la nature, espace naturel de 450 hectares à la sortie du Mans, pour mettre en place un service de location de vélos gérés par des jeunes et des adultes à la recherche d'emplois. Cette organisation du Vel'nature doit se faire conjointement à l'avancée du projet de Boulevard vert de la petite couronne du Mans. Ce dernier a pris beaucoup de retard depuis les débuts de l'aménagement, en 2004. Ce boulevard prévoyait un contournement complet de la petite couronne sur 72 kilomètres de voies uniquement dédiées aux cyclistes. En attendant, le mode doux doit se contenter de quelque 174 kilomètres de voies cyclables sur l'agglomération mancelle. Après le succès de la version loisir du dispositif Vel'Nature, la ville prévoit un élargissement du service en plusieurs points centraux de la ville. Son particulièrement visé, le pôle multimodale international de la gare, ainsi que le campus du Ribay. Pour le reste et afin de réduire les coûts, la mairie prévoit un service de location auprès des maisons de quartiers. Actuellement, le parc du dispositif se situe à la Maison de l'Eau, dans le quartier des Sablons. La SETRAM a obtenu en , le droit de gestion du réseau de prêt sur l'ensemble de la ville. La mise en service effective survient fin- avec un premier grand pôle de location ouvert à la gare nord.

Notes et références 

Vélopartage en France
Transport au Mans